Эндрю Джордж Вайна (; ; 1 августа 1944, Будапешт — 20 января 2019, там же) — венгерский кинопродюсер.

Биография 
Вайна родился в Будапеште (Венгрия) и эмигрировал с родителями в США в 1956 году, в возрасте 12 лет. Его первой профессией стала профессия парикмахера. Вместе с Марио Кассаром он основал компанию Carolco Pictures, специализировавшуюся на производстве блокбастеров (серии «Рэмбо», «Терминатор»), но обанкротившейся после провала в прокате фильмов «Шоугёлз» и «Остров головорезов».

В 1989 году Вайна основал Интерком, крупнейший кино-и DVD-дистрибьютор Венгрии и занял пост генерального директора компании.

15 января 2011 года венгерское правительство назначило его правительственным комиссаром, ответственным за стратегию сохранения и развития венгерского кинематографа. В 2015 году приобрёл популярный канал TV2.

Владел двумя казино в Венгрии.

Скончался 20 января 2019 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Govt appoints Andy Vajna film industry commissioner
 Kormánybiztosnak nevezik ki Vajnát
 См. Library Sale Agreement от 3 апреля 1997 года http://www.secinfo.com/dRqWm.8cr2.htm
 Andy Vajna lap.hu
 Mario Kassar
 Korda Filmstúdió
 Carolco logo
 C2 Pictures logo
 Cinergi Pictures logo
 Cinergi Interactive
 http://fn.hir24.hu/csucsfogyaszto/2011/01/14/andy_vajna_kormanybiztos_lesz  Andy Vajna kormánybiztos lesz] (FN.hu, 2011. január 14.)
 Meghosszabították Vajna kormánybiztosi kinevezését (NOL.hu, 2011. december 30.)
 Andrew Vajna na filmweb.pl

Беженцы из Венгрии (1956)